Taggmurarbin (Hoplosmia) är ett släkte av bin som ingår i familjen buksamlarbin.

Artlista 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Beskrivning 
Slätets arter är kraftigt byggda bin med gles behåring på ovansidan och mattsvart kroppsfärg. På den bakre delen av mellankroppen finns en bakåtriktad tagg i varje hörn. Kroppslängden varierar mellan 6 och 10 mm.

Taxonomi 
Den taxonomiska ställningen är omtvistad; många vill betona släktskapen med gnagbina, medan andra ser det som ett undersläkte till murarbina (Osmia).

Utbredning 
Släktet finns i Europa, Turkiet, Nordafrika och Mellanöstern.

Förekomster i Sverige och Finland 
I Sverige finns endast arten taggmurarbi, som är klassificerat som livskraftigt även om det inte är särskilt vanligt. I Finland finns inga medlemmar av släktet.

Ekologi 
De ingående arterna är solitära (icke-sociala) bin. Honorna inrättar sina larvbon i utrymmen som ihåliga växtstjälkar och tomma snäckskal.

Källor 

Buksamlarbin
Hoplosmia